Down Low – gruppo musicale tedesco
Down Low – album dei Betzefer del 2005
Down Low (Nobody Has to Know) – singolo di R. Kelly del 1995